Laughing Tears, Crying Smile is het tweede album van de Belgische band Oceans of Sadness, uitgebracht in 2002 door LSP Records.

Track listing
 "Sinners Dream" — 5:17
 "So Close" — 4:07
 "One Entire Shield of Pain" — 8:23
 "From the Seed to the Flower" — 5:17
 "Cold" — 5:05
 "Accepting Our Weakness" — 6:28
 "We Are Alone" — 6:24
 "Schizophrenia" — 5:25
 "Shadows" — 9:25
 "Try to See" — 13:25

Muziekalbum uit 2002